Колтан — минерал, то же, что и колумбит-танталит. Также этот термин может иметь следующие значения:

 Колтан, Гжегож (род. 1955) — польский гребец-байдарочник
 Колтан-Нур — пересыхающее бессточное солёное озеро в Калмыкии